Елизарова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Елизарова, Дарья Сергеевна (род. 1991) — российская (ранее узбекская) гимнастка.
 
 Елизарова, Зинаида Ивановна (1911—1983) — советский работник сельского хозяйства, звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Елизарова, Мария Евгеньевна (1898—1972) — российский советский литературовед.
 Елизарова, Прасковья Васильевна (1914—1989) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза «Волна революции» Ромодановского района Мордовской АССР.
Двойная фамилия
 Елизарова-Ульянова, Анна Ильинична (1864—1935) — старшая сестра В. И. Ленина, активный участник русского революционного движения, советский государственный и партийный деятель.

См. также